I Brandolini (o, alla veneta, Brandolin, anticamente de Brandoli) sono una nobile famiglia di antiche origini forlivesi. A Forlì i Brandolini ottennero il titoli di patrizi, mentre a Bagnacavallo (nel ravennate) raggiunsero la signoria; un ramo, a partire da Brandolino Conte Brandolini, si distinse in Veneto come feudatari della Valmareno sotto la Serenissima.

Storia
Il capostipite sarebbe stato Brando I (VI secolo), figura probabilmente leggendaria.

I Brandolini, cittadini forlivesi, si distinsero sin dall'XI secolo come uomini d'arme e capitani di ventura. Si ricordano Tiberto I, generale di Ottone III, Tiberto II, crociato, Sigismondo, anch'egli crociato, Avardo II, primo conte di Bagnacavallo, Tiberto IV, Broglia I († 1400), Guido V (1350-1383), Brandolino III, il nipote Brandolino IV († 1456), Brandolino V, Tiberto IX († 1493), Giovanni II, Brandolino VI, Lionello II, Sigismondo II per citarne solo alcuni. Il ramo veneto continuò a mantenere una propria compagnia sino al Settecento.

Altri esponenti appartennero invece al ceto ecclesiastico.

I rami
Brandolino IV, tra i più noti condottieri di ventura dell'epoca, combatté al servizio della Repubblica di Venezia. Per le vittorie conseguite, la Serenissima volle offrirgli nel 1436 la signoria di Valmareno, con sede nel "Castello di Costa" di Cison, da condividere con il compagno d'armi Gattamelata. Quest'ultimo, in seguito, rinunciò ai diritti feudali, lasciando i domini al solo Brandolino e ai suoi discendenti.

Ramo romagnolo 
Il figlio di questi, Tiberto VIII, essendo passato agli Sforza di Milano, fu diseredato dal padre e il titolo di conte di Valmareno passò al fratello Cecco II. A Tiberto, comunque, rimasero i beni romagnoli e il feudo di Castellarquato, avuto dagli Sforza. Questo ramo si estinse nel 1782 con la morte di Broglia IV che designò suoi eredi i Dall'Aste, famiglia nobiliare forlivese imparentata coi Brandolini, da allora indicata come famiglia Dall'Aste Brandolini.

Ramo veneto 
Discendente da Cecco II, il ramo veneto nel 1686 ottenne il patriziato veneto in quanto Guido VIII, non potendo né lui, infermo, né i figli, troppo giovani, partecipare alla guerra di Morea contro i Turchi, inviò all'esercito una lauta somma di denaro. Nel 1750 essi aggiunsero, per ragioni testamentarie, anche il cognome Rota. Nel 1914 i discendenti del senatore Annibale Brandolin e di Leopolda D'Adda, unica erede del padre Carlo D'Adda, ebbero l'autorizzazione a cambiare il proprio cognome in Brandolini D'Adda. Di questo periodo sono il vescovo Sigismondo e i politici Annibale, Girolamo e Brandolino.

Tra i Brandolini recenti, da ricordare Brando (1918-2005), marito di Cristiana Agnelli, sorella dei più noti Gianni e Umberto, e la nipote Bianca (1987), cugina di terzo grado di Lapo Elkann, a cui è stata legata sentimentalmente.

I Brandolini di Valmareno risiedettero per secoli nel castello di Cison sino agli anni cinquanta del Novecento, quando fu venduta ai padri salesiani. Attualmente, il complesso ospita un albergo.

Ramo fiorentino 
Già nel Mille si formò un ramo fiorentino, estintosi nel 1732 con Maria Girolama.

Stemma
Durante la prima crociata, Sigismondo Brandolini da Forlì sconfisse in un celebre duello un "Arabo": a ricordo del glorioso fatto d'arme, decise di "rapirgli l'impresa degli scorpioni", animali che infatti compariranno poi nello stemma di famiglia. I colori bianco e rosso dello sfondo, inoltre, richiamerebbero sia i colori dei simboli crociati sia quelli delle città di origine, Forlì e Bagnacavallo.

Genealogia (parziale)

Note

Bibliografia
Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche: 1396-1996, I Brandolini. Da Capitani di Ventura a Nobili Feudatari - 600º anniversario della norte di Brandolino Brandolini conte di Zumelle. - atti del Convegno 20 aprile 1996, editi da De Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 1996.

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
B
Famiglie di Forlì